degradacja w pracy – przeniesienie pracownika z wyższego stanowiska na niższe lub obniżenie jego stopnia służbowego (to drugie zwykle jako kara dyscyplinarna)
 degradacja zawodowa – przejście na niższe stanowisko lub podjęcie zawodu niżej cenionego niż wcześniej wykonywany albo utrata pracy
 degradacja w wojsku – odebranie dotychczasowego stopnia wojskowego i nadanie stopnia szeregowego 
 degradacja geologiczna – obniżenie produktywności i żyzności gleby
 degradacja siedliska rolniczego – obniżenie potencjału wytwórczego ekosystemów rolniczych
 degradacja środowiska przyrodniczego – pogorszenie się stanu środowiska przyrodniczego i ekosystemów
 degradacja chemiczna – rozpad związku chemicznego
 degradacja Edmana – metoda sekwencjonowania peptydów
 degradacja Hofmanna (inaczej przegrupowanie Hofmanna) – reakcja chemiczna amidów pierwszorzędowych
 degradacja polimerów – nazwa procesów rozpadu cząsteczek polimerów